

Wydarzenia 

 Europa
 Tyberiusz, Druzus i ich wojska dotarli do Dunaju

Urodzili się 
 24 maja – Juliusz Cezar Germanikus, wódz rzymski (zm. 19)
 Herodiada, wnuczka Heroda Wielkiego, siostra Heroda Agryppy I  (data sporna lub przybliżona) (zm. po 39)